Gerard van Rooij (beeldhouwer) (ook wel Gerard van Rooy): Gerardus Franciscus Maria van Rooij, Nederlands beeldhouwer (1954)
Gerard van Rooy (ook wel Gerard van Rooij): Gerard Jan Marinus van Rooy, Nederlands graficus, tekenaar, kunstschilder en beeldhouwer (1938-2006)
Gerard van Rooij (hoogleraar): hoogleraar plasmachemie aan de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven